Flak kan betyde følgende:
Flak (rev) – et rev i havet, hvor der på et større areal er ringe forskel på vandets dybde og hvor dybden er begrænset. Af denne grund kan et flak ofte med fordel benyttes til placering af et fyrtårn eller anden kunstig bygning. I København opførtes f.eks. Flakfortet på et flak i Øresund i årene 1910 – 1915 som et led i Københavns kystbefæstning.
Flak (ord) – et ældre ord for flad.
Flak (bil) – fagudtryk for et lastbillad, der er specielt konstrueret til at fragte containere. Se evt. lastbil.
Flak (krig) – militært fagudtryk for antiluftskyts (fra tysk Flugabwehrkanone).